Název Čeradice má více sídel:
 Čeradice, obec v okrese Louny
 Čeradice (Klobuky), část obce Klobuky v okrese Kladno
 Čeradice (Moravany), část obce Moravany v okrese Pardubice

Externí odkazy